Dornelas pode ser:

 Dornelas - freguesia no concelho de Aguiar da Beira, Portugal
 Dornelas - freguesia no concelho de Amares, Portugal
 Dornelas - freguesia no concelho de Boticas, Portugal
 Dornelas - freguesia no concelho de Sever do Vouga, Portugal

Desambiguação